Шафоростов — фамилия; имеет женскую форму Шафоростова.
 Шафоростов, Денис Александрович (род. 1992) — украинский музыкант.
 Шафоростов, Павел Васильевич (1913—1978) — табунщик, Герой Социалистического Труда.